Victoria Lake bezeichnet mehrere meist kleinere Seen:

in Kanada:
 Victoria Lake (Neufundland), abflussregulierter See auf Neufundland
 18 weitere Seen

in Neuseeland:
 Victoria Lake (Canterbury), See im Stadtgebiet von Christchurch, Canterbury

in den Vereinigten Staaten:
 insgesamt 6 Seen

Siehe auch:
 Lake Victoria